Іванівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі у XIX — першій чверті XX століття:
 Іванівська волость — Кобринського повіту Гродненської губернії;
 Іванівська волость — Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії;
 Іванівська волость — Маріупольського повіту Катеринославської губернії;
 Іванівська волость — Павлоградського повіту Катеринославської губернії;
 Іванівська волость — Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії.

Див. також 
 Івановська волость